

Antropologia 
Balti – popolazione dell'area ad est/sud-est del Mar Baltico
Balti – popolo di origine tibetana stanziato nel Baltistan

Storia 
Balti – famiglia dinastica gotica, in particolare dei Visigoti

Cucina 
Balti – piatto inglese

Lingue 
Balti – lingua tibeto-birmana parlata nel Baltistan

Geografia 
Bălți – città della Moldavia

Persone 
Bianca Balti – supermodella italiana
Balti – rapper tunisino